Cette page contient les pages d'homonymie de Sère, Séré et Sere.

Sère

Toponyme 

 Sère, une rivière du sud-ouest de la France ;
 Sère, une commune française du département du Gers ;
 Esquièze-Sère (anciennement Sère-Barèges), une commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Sère-en-Lavedan, une commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Sère-Lanso, une commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Sère-Rustaing, une commune française du département des Hautes-Pyrénées.

Autre 
Sère peut aussi désigner :
 Sère, un des stades successionnels donnés d'une série de communautés végétales ou animales.

Séré

Patronyme 

 Robert Lassalle-Séré (1898-1958), un homme politique français ;
 Raymond Adolphe Séré de Rivières (1815-1895), un ingénieur militaire et général français, concepteur du système de fortifications Séré de Rivières.

Autres 
Séré peut aussi désigner :
 Séré, un autre nom du fromage Sérac ;
 Séré, un autre nom du fromage Quark ;
 Séré, une localité du Burkina Faso ;
 Séré (ou Sere), une ethnie de l'État sud-soudanais de Bahr el Ghazal occidental.

Sere 
Sere peut désigner :
 Sere (ou Séré), une ethnie de l'État sud-soudanais de Bahr el Ghazal occidental.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France